Grzegorz Jabłoński – polski muzyk
 Grzegorz Jabłoński – polski bokser, olimpijczyk z Seulu 1988